Le complot de Charenton s'est déroulé en .

Les Girondins accusent Georges Jacques Danton de conspirer avec la Commune de Paris et les Jacobins l'accusent d'avoir en vue une nouvelle insurrection, voire de nouveaux massacres. C'est le « complot de Charenton ».

Le complot est fait de conciliabules au cours desquels Georges Danton, Maximilien de Robespierre, Claude Basire, François Chabot, Jean-Nicolas Pache, de connivence avec Jacques-René Hébert et Pierre-Gaspard Chaumette, auraient préparé le coup de force contre la Convention.

Le projet existe puisqu'il aboutira, mais il est difficile de savoir dans quelle mesure Georges Danton s'y est associé.

Événement de la Révolution française